Trigonurella är ett släkte av insekter. Trigonurella ingår i familjen Machaerotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Trigonurella